Plaats in Indonesië
 Pematang Kasih (Abung Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Pematang Kasih (Pantai Cermin), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra